Million Miles – singolo dei Fuel del 2003
 Million Miles – singolo dei Reamonn del 2009

Pagine correlate 
Million Miles Away